En strikkepind er en lang pind eller stav, som anvendes som et værktøj ved fremstillingen af strikket stof.

Strikkepinde størrelser

Kontroversielt 
Strikkepinde var for en kort stund forbudte i US fly og internationale flyvninger, fordi de blev anset som et potentielt våben efter 11. september 2001. Faktisk fortsætter nogle airline med at forbyde strikkepinde, som f.eks. Air Italia.

Kilder/Referencer 
 Thomas, Mary. (1938). Mary Thomas's Knitting Book. Dover Publications. New York. (1972 Reprint Edition )
 Rutt, Richard (2003). A history of handknitting. Interweave Press, Loveland, CO. (Reprint Edition )
 Hiatt, June Hemmons. (1988). The principles of knitting: Methods and techniques of hand knitting. Simon and Schuster, New York.

Se også 
 Garn
 Uldtråd

Eksterne henvisninger 
 Knitting history, free patterns and forums 
 knittingandcrochet.co.uk: Knitting and crochet wiki
 Distinctive Knitting Needles

Værktøj
Strikning

de:Nadel#Stricknadel